Кнопкодав (кнопочник) — термін, що вживається для позначення одного із гравців в інтелектуальних іграх, наприклад, «Брейн-ринг» — там «кнопкодавом» називають гравця, котрого команда призначає натискати на кнопку відповіді. Переважно це гравець, який має найкращу в команді реакцію і здатен нитснути кнопку раніше, ніж супротивник.
 «Кнопкодав» — термін, що вживається щодо депутатів Верховної Ради України, котрі, з особистої зацікавленості, на виконання рішення фракції та/або її керівника або із інших причин на пленарних засіданнях голосує за іншого відсутнього народного депутата (депутатів) за його(їх) згодою та/або за дорученням.